Die Giftnattern (Elapidae) sind eine Familie der Schlangen (Serpentes), die über 380 Arten umfasst. Es handelt sich bei ihnen um die zweite große Gruppe von Giftschlangen neben den Vipern (Viperidae). Innerhalb der Giftnattern finden sich sehr viele Arten mit hochwirksamen Nervengiften, zum Beispiel die Taipane, Kobras, Mambas, Tigerottern oder Braunschlangen. Anders als die Nattern (Colubridae) produzieren Giftnattern ein giftiges Sekret, welches durch vorn im Kiefer stehende Giftzähne über den Giftapparat in ein Beutetier oder in einen potentiellen Feind injiziert werden kann.

Merkmale 
Giftnattern unterscheiden sich von den nahe verwandten Nattern durch die speziellen Giftzähne, durch die seitlich liegenden Nasenlöcher und das Fehlen eines Loreale. Eine Reihe von Gattungen hat einen spreizbaren Nackenschild, der in der Drohhaltung ausgebreitet wird. Seeschlangen zeigen einen an das Leben im Meer angepassten Körperbau mit verschiedenen Modifikationen der inneren und äußeren Anatomie.

Der wichtigste Unterschied zu den Nattern besteht im Aufbau des Giftapparates und der Giftzähne. Diese stehen vorn im Kiefer und sind proteroglyph (vorderständige, feststehende Furchenzähne) gebaut, besitzen also eine Giftrinne, in der das Schlangengift fließt. Bei einigen Arten wie der Südafrikanischen Speikobra (Hemachatus haemachatus) sind diese Zähne so modifiziert, dass die Schlangen das Gift auch mehrere Meter weit speien können.

Verbreitung 
Giftnattern leben in fast allen tropischen und subtropischen Regionen und kommen auf allen Kontinenten mit Ausnahme Europas und der Antarktis vor. Zudem sind die zu ihnen zählenden Seeschlangen in großen Teilen der warmen Meeresgebiete, insbesondere im Indischen Ozean und Pazifischen Ozean zu finden. Die Familie bildet nur in Australien die artenreichste Gruppe unter den vorkommenden Schlangen, auf anderen Kontinenten sind Vipern meist und die Echten Nattern immer artenreicher vertreten.

Systematik 

Die Giftnattern sind eine von acht Familien innerhalb der Überfamilie Elapoidea. Als wichtigste Autapomorphie der Giftnattern wird der Bau des Giftapparates mit den vorn im Kiefer stehenden, proteroglyphen Giftzähnen angesehen. Die ebenfalls mit Giftdrüsen versehenen Trugnattern gehören den Giftnattern entsprechend nicht an, weil ihre Giftzähne sich weit hinten im Maul befinden – sie werden den Nattern (Colubridae) zugeordnet. Nach Zaher et al. ergibt sich folgende Systematik:

Die Giftnattern werden im Regelfall in zwei Taxa aufgeteilt, denen jeweils der Rang der Unterfamilie gegeben wird. Dabei handelt es sich zum einen um die Echten Giftnattern (Elapinae) und zum anderen um die Seeschlangen und australoasiatische Giftnattern (Hydrophiinae). Die folgende Liste gibt die bekannten Gattungen der Gruppe wieder:

 Unterfamilie Echte Giftnattern (Elapinae)
 Tribus Calliophini
 Schmuckottern (Calliophis)
 Arizona-Korallenottern (Micruroides)
 Korallenottern (Micrurus)
 Sinomicrurus
 Tribus Hemibungarini
 Schildnasenkobras (Aspidelaps)
 Kraits (Bungarus)
 Mambas (Dendroaspis)
 Afrikanische Strumpfbandottern (Elapsoidea)
 Speikobras (Hemachatus)
 Hemibungarus
 Bauchdrüsenottern (Maticora)
 Echte Kobras (Naja)
 Königskobra (Ophiophagus)
 Waldkobras (Pseudohaje)
 Wüstenkobras (Walterinnesia)
 Unterfamilie Seeschlangen und australoasiatische Giftnattern (Hydrophiinae)
 terrestrische Gattungen
 Todesottern (Acanthophis)
 Neuguinea-Kronenschlangen (Aspidomorphus)
 Australische Kupferköpfe (Austrelaps)
 Kronenschlangen (Cacophis)
 Cryptophis
 Östliche Kleinaugenotter (Cryptophis nigrescens)
 Australische Braunschlangen (Demansia)
 Ornamentottern (Denisonia)
 Drysdalia
 Bardicks (Echiopsis)
 Elapognathus
 Furina
 Hemiaspis
 Harlekinkobras (Homoroselaps)
 Hoplocephalus
 Loveridgelaps
 Micropechis
 Tigerottern (Notechis)
 Fidschiottern (Ogmodon)
 Taipane (Oxyuranus)
 Parapistocalamus
 Schwarzottern (Pseudechis)
 Braunottern (Pseudonaja)
 Rhinoplocephalus
 Salomonelaps
 Australische Korallenottern (Simoselaps)
 Suta
 Neuguinea-Waldottern (Toxicocalamus)
 Rauschuppenotter (Tropidechis)
 Bandy-Bandys (Vermicella)
 Östlicher Bandy-Bandy (Vermicella annulata)
 Seeschlangen
 Aipysurus
 Schildkrötenköpfige Seeschlangen (Emydocephalus)
 Enhydrina
 Ephalophis
 Hydrelaps
 Ruderschlangen (Hydrophis)
 Plattschwänze (Laticauda)
 Parahydrophis

Literatur 
 Roland Bauchot (Hrsg.): Schlangen. Bechtermünz Verlag, Augsburg 1998, ISBN 3-8289-1501-9.
 G. M. Storr, L. A. Smith, R. E. Johnstone: Snakes of Western Australia. Perth, 1986, ISBN 0-7309-0399-0, S. 55.
 Chris Mattison: Enzyklopädie der Schlangen. BLV Verlagsgesellschaft mbH, 2007, ISBN 978-3-8354-0360-4.

Einzelnachweise

Weblinks